Экк — многозначный термин.

Экк (от ) — фамилия. Известные носители:
 Экк, Александр Арнольдович (1876—1953) — филолог и историк, педагог, специалист по средневековой русской литературе.
 Экк, Виктор Михайлович (1892—1920) — русский офицер, участник Первой мировой войны.
 Экк, Владимир Егорович (1818—1875) — врач-терапевт, преподаватель, автор ряда трудов по медицине.
 Экк, Генрих (1837—1925) — немецкий геолог и палеонтолог, автор множества работ по названным предметам.
 Экк, Иоганн (1486—1543) — католический богослов.
 Экк, Иоганн Фридрих (1767—1838) — немецкий скрипач и композитор.
 Экк, Леонгард (1475—1550) — баварский государственный деятель и противник Реформации.
 Экк, Николай Владимирович (1902—1976) — советский режиссёр театра и кино, сценарист и актёр.
 Экк, Оксана Владимировна (1974) — российская легкоатлетка.
 Экк, Эдуард Владимирович (1851—1937) — русский генерал.
 Экк, Эрнст (1838—1901) — немецкий юрист и правовед, профессор.

ЭКК или Экк — аббревиатура.

 Экк — книга Экклезиаста — книга Библии.

 ЭКК — этакриновая кислота

См. также 
 
 Экка, Альберт

Примечания